Иракская премьер лига 2000/2001 — 27-й сезон чемпионата Ирака по футболу. Он начался 25 декабря 2000 года и закончился в 2001 году.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирака на rsssf.com

2000/2001
Ирак
Ирак
Спорт в Ираке в 2000 году
Спорт в Ираке в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001